Конфедерація — політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність
 Конфедерація — тимчасовий політичний союз шляхти, міщан, духовенства на території Речі Посполитої в XVI—XVIII ст.
 Конфедерація (Конфедеративні Штати Америки) — самопроголошена незалежна держава на півдні Сполучених Штатів Америки, що існувала в 1861—1865 роках

Див. також 
 Конфедератка
 Статті Конфедерації
 Федерація (значення)